Nailton Paulo dos Santos ou simplesmente Nailton, (Rio de Janeiro, 22 de maio de 1975) é um zagueiro do futebol brasileiro. 

Teve destaque na campanha campeonato brasileiro da série B de 2004 atuando pelo .

Hoje atua pelo Auto Esporte.

Marcas 
 Nailton completou 100 jogos pelo Avaí Futebol Clube em 18 de julho de 2006 no jogo contra o , em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Sua estréia aconteceu no amistoso diante do , em 22 de Julho de 2001.
 No ano de 2009 Nailton sagrou-se bicampeão carioca da segunda divisão sendo eleito o melhor quarto zagueiro da competição, concorrendo ao prêmio de melhor jogador da competição.

Títulos 
Bangu
Torneio de San Salvador - 1998

Resende
Campeão Carioca 2ª Divisão - 2007

América-RJ
Campeão Carioca 2ª Divisão - 2009

Ligações externas 

Sambafoot
Ogol

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do America Football Club (Rio de Janeiro)
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Paraná Clube
Futebolistas do Avaí Futebol Clube
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas do Rio Branco Esporte Clube
Futebolistas do Resende Futebol Clube